

Algemeen 
 Rieter Holding AG – Zwitsers toeleverancier voor de textielindustrie
 Rieter (Oberteuringen) – wijk van Oberteuringen, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Park-Villa Rieter – historisch gebouw, onderdeel van Museum Rietberg in het Zwitserse Zürich
 Het Gekrookte Riet – voormalige protestantse geloofsrichting in Nederland, waarvan de leden wel als Rieters aangeduid worden

Personen 
 Rieter (familie) – Zwitsers familie van industriëlen
 Heinrich Rieter (1751–1818) – Zwitsers schilder
 Jacob Rieter (1758–1823) – Zwitsers schilder uit Winterthur
 Johann Jacob Rieter, (1762–1826) – oprichter van J. J. Rieter & Cie., een voorloper van Rieter Holding AG
 Katharina Rieter (overleden 1410) –  abdis van klooster Himmelkron in de Duitse deelstaat Beieren
 M. Reiter – zoöloog in de eerste helft van de twintigste eeuw, in sommige bronnen foutief opgenomen als Rieter
 G.H. Rieter – burgemeester van de voormalige Nederlandse gemeente Maashees en Overloon, voor de Tweede Wereldoorlog
 Michael Rieter – Nederlands politicus uit Helmond
 Titia Rieter – Nederlands actrice, regisseuse en schrijfster
 Frank Norbert Rieter – Nederlands auteur